Never Forget steht für:

 Never Forget, Lied von Jelena Katina (2011)
 Never Forget (Take-That-Lied), Lied der britischen Pop-Band Take That (1995) 
 Never Forget (Where You Come From), Album von Bro’Sis (2002)
 Never Forget, Originaltitel von Die Schmach des Vergessens, amerikanischer Film von Joseph Sargent (1991)
 Never Forget – Mörderische Gedanken, amerikanischer Film von Leo Scherman (2008)